Соревнования по вольной борьбе на VIII летней Спартакиаде народов СССР проходили с 18 по 22 июля 1983 года в Москве. Помимо советских спортсменов в них также приняли участие представители Болгарии, Монголии, Польши и Японии. Параллельно был проведён 39-й чемпионат СССР по вольной борьбе, в котором участвовали лишь советские борцы.

Медалисты

Литература 
 Панорама спортивного года 1983 / Сост. А. Н. Корольков — М.: Физкультура и спорт, 1984

Вольная борьба на Спартакиадах народов СССР
Летняя Спартакиада народов СССР 1983
Соревнования по борьбе в Москве
1983 год в Москве
Чемпионаты СССР в 1983 году
1983 год в борьбе